Антониу-Праду-ди-Минас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Муриаэ. Население составляет 1453 человека на 2006 год. Занимает площадь 85,042 км². Плотность населения — 17,1 чел./км².

История 
Город основан 1 марта 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 6.337.060,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.936,06 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,720 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс